Flawless ist der Titel folgender Werke
 Flawless, deutscher Titel Makellos, US-amerikanischer Spielfilm von Joel Schumacher (1999)
 Flawless (2007), britischer Spielfilm von Michael Radford (2007)

Weitere Bedeutungen:
 Flawless Records, US-amerikanisches Musiklabel